Franz Niedner ist der Name folgender Personen:

* Franz Niedner (Bauingenieur) (1876–1916), deutscher Bauingenieur, Baubeamter und Hochschullehrer 
 Franz Niedner (Mediziner) (1905–1974), deutscher Chirurg und Hochschullehrer